Лужников:

 Лужников, Евгений Алексеевич (1934—2018) — советский и российский ученый в области клинической токсикологии, академик РАН.
 Лужников, Иван Андреевич (род. 1980) — российский футболист.